Calice puede referirse a:
 Calice al Cornoviglio, localidad y comune italiana de la provincia de La Spezia, región de Liguria
 Calice Ligure, localidad y comune italiana de la provincia de Savona, región de Liguria